Galitsch ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Galitsch, Stadt in Russland

Galitsch ist der Familienname folgender Personen: 

Siehe auch:
 Halytsch, Stadt in der Ukraine
 Galič
 Galić